De Cordoba-canastero (Asthenes sclateri) is een zangvogel uit de familie Furnariidae (ovenvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van Peru tot noordwestelijk Argentinië en telt 5 ondersoorten:
 Asthenes sclateri punensis: zuidelijk Peru en westelijk Bolivia.
 Asthenes sclateri cuchacanchae: centraal Bolivia en noordwestelijk Argentinië (Salta).
 Asthenes sclateri lilloi: noordwestelijk Argentina.
 Asthenes sclateri slateri: Córdoba (het noordelijke deel van Centraal-Argentinië).
 Asthenes sclateri brunnescens: San Luis (centraal Argentinië).

Externe link
Avibase

Ovenvogels
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied